Hyrcanus peut désigner

 un roi de Judée, Jean Hyrcan 
 un genre de punaises semi-aquatiques de la famille des Hebridae, Hyrcanus

